Mesa Rica kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Mesa Rica, Sonora, ort, San Luis Río Colorado, 
 Mesa Rica, Delstaten Mexiko, ort, Valle de Bravo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar